Vimeiro peut désigner :
au Portugal :
Vimeiro, paroisse civile de la municipalité d'Alcobaça, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Vimeiro, paroisse civile de la municipalité de Lourinhã, située dans le district de Lisbonne et la région Centre ;
la bataille de Vimeiro, survenue le , à proximité de Vimeiro (Lourinhã), dans le cadre de la guerre péninsulaire (1808-1814), entre les troupes françaises commandées par le général Junot et les troupes britanniques commandées par le duc de Wellington.

Voir aussi
Page d'homonymie Vimieiro.

Homonymie de toponyme